Tournoi de France („Frankreich-Turnier“) bezeichnet mehrere in Frankreich ausgetragene Fußball-Einladungsturniere für Nationalmannschaften:

 Tournoi de France (1988) für Männer
 Tournoi de France (1997) für Männer
 Tournoi de France (Frauenfußball) für Frauen, erstmals 2020 ausgetragen